Ескуатитла има више значења:

 Ескуатитла (Уехутла де Рејес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ескуатитла (Сан Мартин Чалчикваутла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ескуатитла (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику